Галлон () — португальский горячий кофейный напиток, изготавливаемый путём смешивания кофе эспрессо и горячего вспененного молока.

По способу приготовления галлон схож с латте. В высокий стакан добавляется четверть горячего кофе и три четверти вспененного молока. Возможно приготовление напитка с пропорциями 1:1. Такой напиток носит название «meia de leite» () и подаётся в чашке.

Виды 
 классический галлон. Пропорция кофе и вспененного молока соблюдается 1:4;
 "светлый" галлон (порт. Galão claro). Часть кофе в данном виде галлона достигает примерно 1/5 всего напитка, остальную часть составляет молоко;
 "тёмный" галлон (порт. Galão escuro). Этот рецепт готовится из 1/3 кофе и 2/3 молока;
 "половина молока" (порт. Мeia de leite). Кофе и молоко соблюдаются в равных пропорциях.
В Португалии для приготовления галлона в основном используют смесь из различных сортов кофе.

Иногда к галлону подаётся палочка корицы в индивидуальной упаковке, которая в этом случае может служить ложкой.

Примечания

Ссылки 
 João Luís Vieira Leitão, Coffee: Portugal’s Other National Drink  

Кофейные напитки
Португальские напитки